Банде () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баха-Лимия. Занимает площадь 95,8 км². Население 2083 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Оренсе